Цицваре могу бити:

 Цицваре (Пакрац), насељено место у саставу града Пакраца, Пожешко-славонска жупанија, Република Хрватска
 Цицваре (Скрадин), насељено место у саставу града Скрадина, Шибенско-книнска жупанија, Република Хрватска